Собо́р Каре́льских святы́х — праздник Русской православной церкви в честь святых православных подвижников Карелии.

Установление празднования 
Празднование Собору Карельских святых было внесено в общецерковный календарь Русской Православной церкви в 1972 году и отмечалось в субботу между 13-м и 19 ноября. В 2004 году по решению Священного синода и благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II праздник перенесён на 3 июня — день, когда в 2000 году в Петрозаводске был освящён во имя святого благоверного великого князя Александра Невского восстановленный Кафедральный собор. В храме есть придел в честь Собора Карельских святых.

Святые преподобные Собора Карельских святых:

 Прп. Пахомий, Кенский чудотворец
 Прп. Геннадий и Никифор, Важеозерские чудотворцы
 Прп. Лазарь и Афанасий, Муромские чудотворцы
 Прп. Александр, Ошевенский чудотворец
 Прп. Афанасий, Сяндебский чудотворец
 Прпм. Адриан, Ондрусовский чудотворец
 Прп. Афанасий, Наволоцкий чудотворец
 Прп. Герман, Соловецкий чудотворец
 Прп. Авраамий и Корнилий, Палеостровские чудотворцы
 Прп. Иона, Клименецкий чудотворец
 Прп. Елисей, Сумский чудотворец
 Блаженный Фаддей, Петрозаводский
 Прп. Варлаам, Керетский
 Прп. Зосима, Соловецкий чудотворец
 Прп. Савватий, Соловецкий чудотворец
 Прп. Александр, Свирский чудотворец
 Прп. Иона, Яшезерский чудотворец
 Прп. Кирилл, Челмогорский чудотворец
 Николай Богословский, протоиерей, священномученик
 Прп. Диодор Юрьегорский

Литература 
 Православная энциклопедия: Русская Православная церковь / Под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. — М., 2000
 Новый Олонецкий патерик: [сборник / М. Г. Бабалык и др. ; сост., отв. ред. и авт. предисл. А. В. Пигин]. — Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2013. — 582 c.

Ссылки 
 Собор Карельских святых
 Служба на Собор Карельских святых
 Олонецкий патерик
 Дни памяти Карельских святых.

К